Brankatschk ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Brankatschk (1930–1990), deutscher Historiker sorbischer Nationalität
 Stanislaw Brankatschk (* 1954), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur